Округ Токаті
 Повіт Токаті
 Провінція Токаті
 Токаті (гора)